Lovers rock, podžanr reggaea
Lovers Rock (Sadeov album), 2000.
Lovers Rock (Estellein album), 2018.
Lovers' Rock (1964.), tajvanski film
Lover's Rock, skladba The Clasha s albuma iz 1979. London Calling
Lovers' Rock, stijena u Hong Kongu